Салтычки́ — село в Добринском районе Липецкой области России. Входит в Хворостянский сельсовет.

География 
Расположено на левом берегу притока реки Матрёнки (в селе через него переброшен мост).

Салтычки соединены автодорогой с центром поселения поселком Хворостянка и селом Нижняя Матрёнка. Дорога делит село на две равные части. Жилье представлено кварталами усадебной одноэтажной застройки. Озеленение представлено зелеными насаждениями вдоль основных улиц.

В северо-восточном направлении от с. Салтычки расположен пруд.

Название по фамилии первых  владельцев села.

История 
Основано  как сельцо   Николаем Ивановичем Салтыковым, межевание земель проведено  4 августа 1791 года. Имело и другое название  —  Дмитриевка (Дмитриевское).  Название получило в честь сына Н.И. Салтыкова —  Дмитрия Николаевича (1767—1826).

Следующим владельцем был  Александр Николаевич Салтыков, передавший сельцо  в  качестве приданого своей дочери  Елене Александровне  (1802 — 1826) , вышедшей замуж за князя Николая Борисовича Голицына.

После смерти Е.А. Голицыной   владельцем стал малолетний князь Юрий Голицын.

Затем владельцами села стали  Григорий Борисович Бланк и Наталья Васильевна Бланк.

До 1928 г. входило в состав Падворской волости Усманского уезда.

1928 — 1954 — центр сельского совета Хворостянского района ЦЧО, Воронежской области.

С ликвидации Хворостянского района  в 1960 году — в составе Добринского района.

В 1911 году в селе насчитывалось 117 дворов с 735 жителями.

В сельце была земская школа.

1930 году создана сельскохозяйственная артель «12 октябрь», позднее — колхоз «12 октябрь».

Население

Объект культурного наследия 
Курганная группа (3 насыпи).

Примечания 

Населённые пункты Добринского района
Населённые пункты, основанные в 1791 году